Per Sambucina si può intendere:

 La Dactylorhiza sambucina, una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Orchidaceae
 L'Abbazia di Santa Maria della Sambucina, una abbazia cistercense nei pressi di Luzzi, in Calabria